Åskaken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åskaken, Dalsland, sjö i Vänersborgs kommun,  (33,6 ha)
Stora Åskaken, sjö i Leksands kommun,  (1,09 km²)
Åskaken (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (55,5 ha)
Åskaken (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun och Torsby kommun,  (59,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn